Kiss, que significa ‘beso’ en inglés, puede referirse a:

Música

Intérpretes 
 Kiss, banda de hard rock estadounidense creada en 1973.
 Kiss, trío musical femenino coreano.
 KISS (grupo taiwanés), trío musical femenino taiwanés.

Álbumes 
 Kiss, segundo álbum de Carly Rae Jepsen.
 Kiss, álbum debut de la banda Kiss.
 KISS, undécimo álbum de la banda japonesa L'Arc~en~Ciel.
 Kiss, álbum del grupo francés Wampas.
 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, álbum del grupo The Cure.

Canciones 
 «Kiss», canción de Prince y versionada por Tom Jones.
 «Kiss Kiss», de Chris Brown.
 «Kiss Kiss Kiss», de Yoko Ono.

Literatura y televisión 
 Kiss Comix, revista erótica en España.
 Paradise Kiss, una franquicia de medios japonesa en la que se incluyen un anime, un manga y una película en imagen real.

Comunicaciones 
 Kiss FM, emisora de radio de tipo adulto contemporáneo en España.
 Kiss TV, canal generalista en España.

Miscelánea 
 El acrónimo KISS de Keep it Simple, Stupid de un principio que recomienda sencillez en el desarrollo de software.
 Kissing, pueblo en la región de Baviera.
 Tragedia de la discoteca Kiss.
 Kiss, película de 1963 dirigida por Andy Warhol.